Wang Man was de tweede zoon van Wang Jin en vader van de latere Chinese keizer Wang Mang. Behalve Wang Mang had hij nog een oudere zoon, Wang Yong. Hij was getrouwd met Wang Qu, de moeder van Wang Mang.

Wang Man stierf toen Wang Mang nog jong was, vermoedelijk vóór 22 v.Chr. In 16 v.Chr. werd hij door zijn zus, keizerin-weduwe Wang Zhengjun postuum benoemd tot 'de beklagenswaardige markies van Xindu' (Xindu Ai hou, 新都哀侯). Deze titel ging als 'markies van Xindu (Xindu hou, 新都侯) onmiddellijk over op zijn zoon Wang Mang. De naam van de in 9 na Chr. door hem gestichte Xin-dynastie is mede afgeleid van de naam van dit markizaat.
 
Nadat Wang Mang in 9 na Chr. keizer was geworden liet hij negen tempels bouwen om zijn voorouders te vereren. De negende van deze reeks heiligdommen was als Xindu Xian Wang (新都顯王) bestemd voor zijn vader.

Literatuur 
 Loewe, Michael, 'Wang Wan' sic! in: A Biographical Dictionary of the Qin, Former Han and Xin Periods (221 BC - AD 24), Leiden (Brill) 2000, ISBN 90-04-10364-3, p. 554.
 Loewe, Michael, 'Wang Mang and his forbears. The making of the myth', in: T'oung Pao 80 (1994), pp. 197–222.

Xin-dynastie
Persoon in de 1e eeuw v.Chr.